

Ложкина — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Ложкина — присілок, Юргамиський район, Курганська область